Di seguito una lista di asteroidi dal numero 119001 al 120000 con data di scoperta e scopritore.

119001-119100 

|-
| 119001 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 119002 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 119003 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 119004 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 119005 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 119006 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 119007 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 119008 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 119009 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 119010 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 119011 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 119012 - ||  || 28 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 119013 - ||  || 22 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 119014 - ||  || 28 dicembre 2000 || NEAT
|-
| 119015 - ||  || 23 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 119016 - ||  || 2 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 119017 - ||  || 5 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 119018 - ||  || 5 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 119019 - ||  || 5 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 119020 - ||  || 5 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 119021 - ||  || 4 gennaio 2001 || LONEOS
|-
| 119022 - ||  || 15 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 119023 - ||  || 18 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 119024 - ||  || 19 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 119025 - ||  || 20 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 119026 - ||  || 26 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 119027 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 119028 - ||  || 13 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 119029 - ||  || 13 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 119030 - ||  || 16 febbraio 2001 || T. Kobayashi
|-
| 119031 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 119032 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 119033 - ||  || 13 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 119034 - || 2001 FR || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 119035 - ||  || 21 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 119036 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 119037 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 119038 - ||  || 21 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 119039 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 119040 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 119041 - ||  || 24 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 119042 - ||  || 17 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 119043 - ||  || 16 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 119044 - ||  || 18 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 119045 - ||  || 21 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 119046 - ||  || 18 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 119047 - ||  || 18 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 119048 - ||  || 27 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 119049 - ||  || 26 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 119050 - ||  || 27 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 119051 - ||  || 14 maggio 2001 || Spacewatch
|-
| 119052 - || 2001 KZ || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 119053 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 119054 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 119055 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 119056 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 119057 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 119058 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 119059 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 119060 - ||  || 21 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 119061 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 119062 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 119063 - ||  || 24 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 119064 - ||  || 18 maggio 2001 || LONEOS
|-
| 119065 - ||  || 24 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 119066 - ||  || 23 maggio 2001 || M. W. Buie
|-
| 119067 - ||  || 23 maggio 2001 || M. W. Buie
|-
| 119068 - ||  || 23 maggio 2001 || M. W. Buie
|-
| 119069 - ||  || 23 maggio 2001 || M. W. Buie
|-
| 119070 - ||  || 23 maggio 2001 || M. W. Buie
|-
| 119071 - ||  || 13 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 119072 - ||  || 13 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 119073 - ||  || 15 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 119074 - ||  || 11 giugno 2001 || LONEOS
|-
| 119075 - ||  || 11 giugno 2001 || Spacewatch
|-
| 119076 - ||  || 15 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 119077 - ||  || 16 giugno 2001 || NEAT
|-
| 119078 - ||  || 19 giugno 2001 || NEAT
|-
| 119079 - ||  || 27 giugno 2001 || NEAT
|-
| 119080 - ||  || 24 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 119081 - ||  || 13 luglio 2001 || NEAT
|-
| 119082 - ||  || 13 luglio 2001 || NEAT
|-
| 119083 - ||  || 15 luglio 2001 || L. Šarounová
|-
| 119084 - ||  || 14 luglio 2001 || NEAT
|-
| 119085 - ||  || 14 luglio 2001 || NEAT
|-
| 119086 - ||  || 12 luglio 2001 || NEAT
|-
| 119087 - ||  || 14 luglio 2001 || NEAT
|-
| 119088 - ||  || 14 luglio 2001 || NEAT
|-
| 119089 - ||  || 14 luglio 2001 || NEAT
|-
| 119090 - ||  || 18 luglio 2001 || NEAT
|-
| 119091 - ||  || 20 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 119092 - ||  || 19 luglio 2001 || NEAT
|-
| 119093 - ||  || 17 luglio 2001 || NEAT
|-
| 119094 - ||  || 16 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 119095 - ||  || 17 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 119096 - ||  || 18 luglio 2001 || NEAT
|-
| 119097 - ||  || 19 luglio 2001 || NEAT
|-
| 119098 - ||  || 20 luglio 2001 || NEAT
|-
| 119099 - ||  || 20 luglio 2001 || NEAT
|-
| 119100 - ||  || 22 luglio 2001 || NEAT
|}

119101-119200 

|-
| 119101 - ||  || 16 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 119102 - ||  || 16 luglio 2001 || NEAT
|-
| 119103 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 119104 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 119105 - ||  || 26 luglio 2001 || NEAT
|-
| 119106 - ||  || 16 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 119107 - ||  || 16 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 119108 - ||  || 23 luglio 2001 || NEAT
|-
| 119109 - ||  || 19 luglio 2001 || NEAT
|-
| 119110 - ||  || 19 luglio 2001 || NEAT
|-
| 119111 - ||  || 20 luglio 2001 || NEAT
|-
| 119112 - ||  || 25 luglio 2001 || NEAT
|-
| 119113 - ||  || 28 luglio 2001 || Ondřejov Observatory
|-
| 119114 - ||  || 26 luglio 2001 || NEAT
|-
| 119115 - ||  || 29 luglio 2001 || NEAT
|-
| 119116 - ||  || 29 luglio 2001 || LINEAR
|-
| 119117 - ||  || 26 luglio 2001 || NEAT
|-
| 119118 - ||  || 20 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 119119 - ||  || 28 luglio 2001 || NEAT
|-
| 119120 - ||  || 29 luglio 2001 || NEAT
|-
| 119121 - ||  || 20 luglio 2001 || NEAT
|-
| 119122 - ||  || 23 luglio 2001 || NEAT
|-
| 119123 - ||  || 25 luglio 2001 || NEAT
|-
| 119124 - ||  || 27 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 119125 - ||  || 27 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 119126 - ||  || 28 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 119127 - ||  || 28 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 119128 - ||  || 28 luglio 2001 || NEAT
|-
| 119129 - ||  || 16 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 119130 - ||  || 27 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 119131 - || 2001 PN || 1 agosto 2001 || NEAT
|-
| 119132 - ||  || 8 agosto 2001 || NEAT
|-
| 119133 - ||  || 8 agosto 2001 || NEAT
|-
| 119134 - ||  || 8 agosto 2001 || NEAT
|-
| 119135 - ||  || 8 agosto 2001 || NEAT
|-
| 119136 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 119137 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 119138 - ||  || 9 agosto 2001 || NEAT
|-
| 119139 - ||  || 9 agosto 2001 || NEAT
|-
| 119140 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 119141 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 119142 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 119143 - ||  || 13 agosto 2001 || NEAT
|-
| 119144 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 119145 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 119146 - ||  || 12 agosto 2001 || NEAT
|-
| 119147 - ||  || 14 agosto 2001 || W. Bickel
|-
| 119148 - ||  || 14 agosto 2001 || NEAT
|-
| 119149 - ||  || 14 agosto 2001 || NEAT
|-
| 119150 - ||  || 13 agosto 2001 || NEAT
|-
| 119151 - ||  || 13 agosto 2001 || NEAT
|-
| 119152 - ||  || 13 agosto 2001 || NEAT
|-
| 119153 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 119154 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 119155 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 119156 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 119157 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 119158 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 119159 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 119160 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 119161 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 119162 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 119163 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 119164 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 119165 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 119166 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 119167 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 119168 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 119169 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 119170 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 119171 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 119172 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 119173 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 119174 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 119175 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 119176 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 119177 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 119178 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 119179 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 119180 - ||  || 20 agosto 2001 || C. Wolfe
|-
| 119181 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 119182 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 119183 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 119184 - ||  || 17 agosto 2001 || NEAT
|-
| 119185 - ||  || 21 agosto 2001 || Spacewatch
|-
| 119186 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 119187 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 119188 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 119189 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 119190 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 119191 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 119192 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 119193 - ||  || 23 agosto 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 119194 - ||  || 20 agosto 2001 || NEAT
|-
| 119195 Margaretgreer ||  || 25 agosto 2001 || L. Ball
|-
| 119196 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 119197 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 119198 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 119199 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 119200 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|}

119201-119300 

|-
| 119201 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 119202 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 119203 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 119204 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 119205 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 119206 - ||  || 25 agosto 2001 || Spacewatch
|-
| 119207 - ||  || 21 agosto 2001 || NEAT
|-
| 119208 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 119209 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 119210 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 119211 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 119212 - ||  || 24 agosto 2001 || NEAT
|-
| 119213 - ||  || 25 agosto 2001 || NEAT
|-
| 119214 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 119215 - ||  || 22 agosto 2001 || Spacewatch
|-
| 119216 - ||  || 22 agosto 2001 || NEAT
|-
| 119217 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 119218 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 119219 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 119220 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 119221 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 119222 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 119223 - ||  || 23 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 119224 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 119225 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 119226 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 119227 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 119228 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 119229 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 119230 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 119231 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 119232 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 119233 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 119234 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 119235 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 119236 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 119237 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 119238 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 119239 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 119240 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 119241 - ||  || 19 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 119242 - ||  || 17 agosto 2001 || NEAT
|-
| 119243 - ||  || 16 agosto 2001 || NEAT
|-
| 119244 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 119245 - ||  || 26 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 119246 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 119247 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 119248 Corbally ||  || 10 settembre 2001 || R. A. Tucker
|-
| 119249 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 119250 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 119251 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 119252 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 119253 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 119254 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 119255 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 119256 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 119257 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 119258 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 119259 - ||  || 9 settembre 2001 || NEAT
|-
| 119260 - ||  || 9 settembre 2001 || NEAT
|-
| 119261 - ||  || 11 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 119262 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 119263 - ||  || 11 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 119264 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 119265 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 119266 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 119267 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 119268 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 119269 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 119270 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 119271 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 119272 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 119273 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 119274 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 119275 - ||  || 14 settembre 2001 || NEAT
|-
| 119276 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 119277 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 119278 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 119279 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 119280 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 119281 - ||  || 9 settembre 2001 || NEAT
|-
| 119282 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 119283 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 119284 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 119285 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 119286 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 119287 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 119288 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 119289 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 119290 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 119291 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 119292 - ||  || 17 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 119293 - ||  || 17 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 119294 - ||  || 18 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 119295 - ||  || 18 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 119296 - ||  || 20 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 119297 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 119298 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 119299 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 119300 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|}

119301-119400 

|-
| 119301 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 119302 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 119303 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 119304 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 119305 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 119306 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 119307 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 119308 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 119309 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 119310 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 119311 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 119312 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 119313 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 119314 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 119315 - ||  || 19 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 119316 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 119317 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 119318 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 119319 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 119320 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 119321 - ||  || 20 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 119322 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 119323 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 119324 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 119325 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 119326 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 119327 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 119328 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 119329 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 119330 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 119331 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 119332 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 119333 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 119334 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 119335 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 119336 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 119337 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 119338 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 119339 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 119340 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 119341 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 119342 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 119343 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 119344 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 119345 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 119346 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 119347 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 119348 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 119349 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 119350 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 119351 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 119352 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 119353 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 119354 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 119355 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 119356 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 119357 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 119358 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 119359 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 119360 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 119361 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 119362 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 119363 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 119364 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 119365 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 119366 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 119367 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 119368 - ||  || 26 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 119369 - ||  || 21 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 119370 - ||  || 21 settembre 2001 || NEAT
|-
| 119371 - ||  || 22 settembre 2001 || NEAT
|-
| 119372 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 119373 - ||  || 22 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 119374 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 119375 - ||  || 25 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 119376 - ||  || 25 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 119377 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 119378 - ||  || 25 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 119379 - ||  || 25 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 119380 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 119381 - ||  || 18 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 119382 - ||  || 25 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 119383 - ||  || 21 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 119384 - || 2001 TG || 5 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 119385 - ||  || 11 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 119386 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 119387 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 119388 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 119389 - ||  || 9 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 119390 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 119391 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 119392 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 119393 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 119394 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 119395 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 119396 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 119397 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 119398 - ||  || 15 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 119399 - ||  || 15 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 119400 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|}

119401-119500 

|-
| 119401 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 119402 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 119403 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 119404 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 119405 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 119406 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 119407 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 119408 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 119409 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 119410 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 119411 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 119412 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 119413 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 119414 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 119415 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 119416 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 119417 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 119418 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 119419 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 119420 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 119421 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 119422 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 119423 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 119424 - ||  || 15 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 119425 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 119426 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 119427 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 119428 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 119429 - ||  || 12 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 119430 - ||  || 12 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 119431 - ||  || 12 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 119432 - ||  || 11 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 119433 - ||  || 12 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 119434 - ||  || 12 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 119435 - ||  || 12 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 119436 - ||  || 13 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 119437 - ||  || 14 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 119438 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 119439 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 119440 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 119441 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 119442 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 119443 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 119444 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 119445 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 119446 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 119447 - ||  || 11 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 119448 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 119449 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 119450 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 119451 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 119452 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 119453 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 119454 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 119455 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 119456 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 119457 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 119458 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 119459 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 119460 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 119461 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 119462 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 119463 - ||  || 11 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 119464 - ||  || 14 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 119465 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 119466 - ||  || 18 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 119467 - ||  || 18 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 119468 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 119469 - ||  || 22 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 119470 - ||  || 24 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 119471 - ||  || 24 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 119472 - ||  || 25 ottobre 2001 || G. Hug
|-
| 119473 - ||  || 19 ottobre 2001 || M. W. Buie
|-
| 119474 - ||  || 16 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 119475 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 119476 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 119477 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 119478 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 119479 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 119480 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 119481 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 119482 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 119483 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 119484 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 119485 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 119486 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 119487 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 119488 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 119489 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 119490 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 119491 - ||  || 20 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 119492 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 119493 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 119494 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 119495 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 119496 - ||  || 19 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 119497 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 119498 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 119499 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 119500 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|}

119501-119600 

|-
| 119501 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 119502 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 119503 - ||  || 22 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 119504 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 119505 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 119506 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 119507 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 119508 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 119509 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 119510 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 119511 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 119512 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 119513 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 119514 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 119515 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 119516 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 119517 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 119518 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 119519 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 119520 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 119521 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 119522 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 119523 - ||  || 23 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 119524 - ||  || 19 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 119525 - ||  || 19 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 119526 - ||  || 24 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 119527 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 119528 - ||  || 26 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 119529 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 119530 - ||  || 6 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 119531 - ||  || 8 novembre 2001 || BATTeRS
|-
| 119532 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 119533 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 119534 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 119535 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 119536 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 119537 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 119538 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 119539 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 119540 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 119541 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 119542 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 119543 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 119544 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 119545 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 119546 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 119547 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 119548 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 119549 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 119550 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 119551 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 119552 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 119553 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 119554 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 119555 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 119556 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 119557 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 119558 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 119559 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 119560 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 119561 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 119562 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 119563 - ||  || 11 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 119564 - ||  || 11 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 119565 - ||  || 12 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 119566 - ||  || 12 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 119567 - ||  || 9 novembre 2001 || NEAT
|-
| 119568 - ||  || 15 novembre 2001 || NEAT
|-
| 119569 - ||  || 10 novembre 2001 || W. Bickel
|-
| 119570 - ||  || 11 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 119571 - ||  || 12 novembre 2001 || NEAT
|-
| 119572 - ||  || 15 novembre 2001 || NEAT
|-
| 119573 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 119574 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 119575 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 119576 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 119577 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 119578 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 119579 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 119580 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 119581 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 119582 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 119583 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 119584 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 119585 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 119586 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 119587 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 119588 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 119589 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 119590 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 119591 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 119592 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 119593 - ||  || 14 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 119594 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 119595 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 119596 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 119597 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 119598 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 119599 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 119600 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|}

119601-119700 

|-
| 119601 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 119602 Italodimaria ||  || 24 novembre 2001 || Farra d'Isonzo
|-
| 119603 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 119604 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 119605 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 119606 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 119607 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 119608 - ||  || 27 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 119609 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 119610 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 119611 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 119612 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 119613 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 119614 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 119615 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 119616 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 119617 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 119618 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 119619 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 119620 - ||  || 18 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 119621 - ||  || 18 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 119622 - ||  || 17 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 119623 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 119624 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 119625 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 119626 - ||  || 21 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 119627 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 119628 - ||  || 16 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 119629 - ||  || 17 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 119630 - ||  || 5 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 119631 - ||  || 7 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119632 - ||  || 8 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119633 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119634 - ||  || 13 dicembre 2001 || J. M. Roe
|-
| 119635 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119636 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119637 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119638 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119639 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119640 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119641 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119642 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119643 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119644 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119645 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119646 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119647 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119648 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119649 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119650 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119651 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119652 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119653 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119654 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119655 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119656 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119657 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119658 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119659 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119660 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119661 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119662 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119663 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119664 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119665 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119666 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119667 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119668 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119669 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119670 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119671 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119672 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119673 - ||  || 13 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119674 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119675 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119676 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119677 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119678 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119679 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119680 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119681 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119682 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119683 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119684 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119685 - ||  || 13 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119686 - ||  || 13 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119687 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119688 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119689 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119690 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119691 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119692 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119693 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119694 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119695 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119696 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119697 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119698 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119699 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119700 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|}

119701-119800 

|-
| 119701 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119702 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119703 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119704 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119705 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119706 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119707 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119708 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119709 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119710 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119711 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119712 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119713 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119714 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119715 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119716 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119717 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119718 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119719 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119720 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119721 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119722 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119723 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119724 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119725 - ||  || 7 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119726 - ||  || 7 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119727 - ||  || 7 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119728 - ||  || 9 dicembre 2001 || LONEOS
|-
| 119729 - ||  || 10 dicembre 2001 || Spacewatch
|-
| 119730 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119731 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119732 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119733 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119734 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119735 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119736 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119737 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119738 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119739 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119740 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119741 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119742 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119743 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119744 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119745 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119746 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119747 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119748 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119749 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119750 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119751 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119752 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119753 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119754 - ||  || 17 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 119755 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119756 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119757 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119758 - ||  || 19 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119759 - ||  || 18 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 119760 - ||  || 19 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119761 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119762 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119763 - ||  || 20 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119764 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119765 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119766 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119767 - ||  || 18 dicembre 2001 || Spacewatch
|-
| 119768 - ||  || 22 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119769 - ||  || 22 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119770 - ||  || 22 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 119771 - ||  || 19 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 119772 - ||  || 8 gennaio 2002 || T. Kobayashi
|-
| 119773 - ||  || 11 gennaio 2002 || T. Kobayashi
|-
| 119774 - ||  || 7 gennaio 2002 || LONEOS
|-
| 119775 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 119776 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 119777 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 119778 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 119779 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 119780 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 119781 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 119782 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 119783 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 119784 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 119785 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 119786 - ||  || 11 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 119787 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 119788 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 119789 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 119790 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 119791 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 119792 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 119793 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 119794 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 119795 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 119796 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 119797 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 119798 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 119799 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 119800 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|}

119801-119900 

|-
| 119801 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 119802 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 119803 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 119804 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 119805 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 119806 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 119807 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 119808 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 119809 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 119810 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 119811 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 119812 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 119813 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 119814 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 119815 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 119816 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 119817 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 119818 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 119819 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 119820 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 119821 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 119822 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 119823 - ||  || 22 gennaio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 119824 - ||  || 20 gennaio 2002 || LONEOS
|-
| 119825 - ||  || 18 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 119826 - ||  || 18 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 119827 - ||  || 18 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 119828 - ||  || 22 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 119829 - ||  || 23 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 119830 - ||  || 23 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 119831 - ||  || 19 gennaio 2002 || LONEOS
|-
| 119832 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 119833 - ||  || 3 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 119834 - ||  || 3 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 119835 - ||  || 4 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 119836 - ||  || 8 febbraio 2002 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 119837 - ||  || 8 febbraio 2002 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 119838 - ||  || 9 febbraio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 119839 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 119840 - ||  || 5 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 119841 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 119842 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 119843 - ||  || 11 febbraio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 119844 - ||  || 5 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 119845 - ||  || 8 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 119846 Goshiina||  || 6 febbraio 2002 || R. A. Tucker
|-
| 119847 - ||  || 3 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 119848 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 119849 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 119850 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 119851 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 119852 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 119853 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 119854 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 119855 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 119856 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 119857 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 119858 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 119859 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 119860 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 119861 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 119862 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 119863 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 119864 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 119865 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 119866 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 119867 - ||  || 9 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 119868 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 119869 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 119870 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 119871 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 119872 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 119873 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 119874 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 119875 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 119876 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 119877 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 119878 - ||  || 7 febbraio 2002 || M. W. Buie
|-
| 119879 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 119880 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 119881 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 119882 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 119883 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 119884 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 119885 - ||  || 13 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 119886 - ||  || 15 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 119887 - ||  || 4 febbraio 2002 || LONEOS
|-
| 119888 - ||  || 6 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 119889 - ||  || 6 febbraio 2002 || LONEOS
|-
| 119890 Zamka ||  || 6 febbraio 2002 || M. W. Buie
|-
| 119891 - ||  || 7 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 119892 - ||  || 7 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 119893 - ||  || 8 febbraio 2002 || LONEOS
|-
| 119894 - ||  || 8 febbraio 2002 || LONEOS
|-
| 119895 - ||  || 8 febbraio 2002 || LONEOS
|-
| 119896 - ||  || 8 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 119897 - ||  || 7 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 119898 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 119899 - ||  || 12 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 119900 - ||  || 6 febbraio 2002 || NEAT
|}

119901-120000 

|-
| 119901 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 119902 - ||  || 19 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 119903 - ||  || 12 marzo 2002 || G. Hug
|-
| 119904 - ||  || 6 marzo 2002 || R. H. McNaught
|-
| 119905 - ||  || 14 marzo 2002 || NEAT
|-
| 119906 - ||  || 11 marzo 2002 || NEAT
|-
| 119907 - ||  || 14 marzo 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 119908 - ||  || 5 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 119909 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 119910 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 119911 - ||  || 10 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 119912 - ||  || 12 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 119913 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 119914 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 119915 - ||  || 10 marzo 2002 || NEAT
|-
| 119916 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 119917 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 119918 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 119919 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 119920 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 119921 - ||  || 6 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 119922 - ||  || 10 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 119923 - ||  || 11 marzo 2002 || NEAT
|-
| 119924 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 119925 - ||  || 12 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 119926 - ||  || 13 marzo 2002 || NEAT
|-
| 119927 - ||  || 14 marzo 2002 || NEAT
|-
| 119928 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 119929 - ||  || 24 marzo 2002 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 119930 - ||  || 20 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 119931 - ||  || 20 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 119932 - ||  || 30 marzo 2002 || NEAT
|-
| 119933 - || 2002 GN || 3 aprile 2002 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 119934 - ||  || 10 aprile 2002 || NEAT
|-
| 119935 - ||  || 15 aprile 2002 || NEAT
|-
| 119936 - ||  || 15 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 119937 - ||  || 5 aprile 2002 || NEAT
|-
| 119938 - ||  || 5 aprile 2002 || NEAT
|-
| 119939 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 119940 - ||  || 10 aprile 2002 || NEAT
|-
| 119941 - ||  || 11 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 119942 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 119943 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 119944 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 119945 - ||  || 4 maggio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 119946 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 119947 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 119948 - ||  || 5 maggio 2002 || NEAT
|-
| 119949 - || 2002 KD || 16 maggio 2002 || Fountain Hills
|-
| 119950 - ||  || 16 maggio 2002 || NEAT
|-
| 119951 - ||  || 17 maggio 2002 || C. A. Trujillo, M. E. Brown
|-
| 119952 - ||  || 9 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 119953 - || 2002 ML || 17 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 119954 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 119955 - ||  || 17 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 119956 - ||  || 10 agosto 2002 || M. W. Buie
|-
| 119957 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 119958 - ||  || 7 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 119959 - ||  || 26 settembre 2002 || NEAT
|-
| 119960 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 119961 - ||  || 2 ottobre 2002 || CINEOS
|-
| 119962 - ||  || 5 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 119963 - ||  || 7 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 119964 - ||  || 8 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 119965 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 119966 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 119967 Daniellong ||  || 4 ottobre 2002 || SDSS
|-
| 119968 - || 2002 UF || 18 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 119969 - ||  || 30 ottobre 2002 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 119970 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 119971 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 119972 - ||  || 14 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 119973 - ||  || 11 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 119974 - ||  || 15 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 119975 - ||  || 15 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 119976 - ||  || 7 novembre 2002 || M. W. Buie
|-
| 119977 - ||  || 23 novembre 2002 || NEAT
|-
| 119978 - ||  || 24 novembre 2002 || NEAT
|-
| 119979 - ||  || 16 novembre 2002 || Palomar
|-
| 119980 - ||  || 2 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 119981 - ||  || 1 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 119982 - ||  || 5 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 119983 - ||  || 7 dicembre 2002 || P. Kušnirák, P. Pravec
|-
| 119984 - ||  || 10 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 119985 - ||  || 10 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 119986 - ||  || 10 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 119987 - ||  || 10 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 119988 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 119989 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 119990 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 119991 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 119992 - ||  || 12 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 119993 Acabá ||  || 5 dicembre 2002 || M. W. Buie
|-
| 119994 - || 2002 YJ || 27 dicembre 2002 || LONEOS
|-
| 119995 - || 2002 YU || 27 dicembre 2002 || LONEOS
|-
| 119996 - ||  || 27 dicembre 2002 || LONEOS
|-
| 119997 - ||  || 28 dicembre 2002 || Spacewatch
|-
| 119998 - ||  || 28 dicembre 2002 || LONEOS
|-
| 119999 - ||  || 28 dicembre 2002 || LONEOS
|-
| 120000 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|}

Collegamenti esterni 
 

0119001